Narew steht für:
 Narew, ein Fluss in Weißrussland und Polen
 Gmina Narew, eine Landgemeinde im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Narew (Powiat Hajnowski), ehemalige Stadt im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien, Polen